ISTC ist die Abkürzung von
 Incunabula Short Title Catalogue, ein internationaler Katalog von Inkunabeln
 International Student Travel Confederation
 International Standard Text Code

ISTC